Фамилија Кариљо има више значења:

 Фамилија Кариљо, Колонија Елијас (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Кариљо (Комонду), насеље у округу Јужна Доња Калифорнија у Мексику